3 miejscowości w Polsce: 
 Białuń – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Białuń – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów 
 Białuń – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa